Поланка може бити:

 Поланка (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Поланка, више насеља у Пољској и Украјини